

Фамилия 
Верле (Werle, Verlet) — фамилия. Известные носители:
 Верле, Пьер (1908—1987) — французский историк искусства и музейный хранитель Лувра.
 Верле, Бландин (1942—2018) — французская клавесинистка; дочь Пьера Верле.
 Верле, Герхард (род. 1952) — германский правовед и профессор.
 Верле, Клодетт (род. 1946) — премьер-министр Гаити в 1995—1996 годах. 
 Верле, Ларс Юхан (1926—2001) — шведский композитор.
 Верле, Лу (1931–2019) — французский физик, один из пионеров молекулярно-динамических расчетов.
 Верле, Ян (род. 1984) — нидерландский шахматист, гроссмейстер (2006).

Топоним 
 Верле (княжество) — историческое государство на территории современной земли Мекленбург-Передняя Померания
 Верле (крепость) — крепость князя бодричей Никлота в Германии.